Peralejos puede hacer referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Peralejo, pedanía de El Escorial, en la Comunidad de Madrid.
 Peralejos, municipio de la provincia de Teruel, en Aragón.
 Peralejos de Abajo, municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Peralejos de Arriba, municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Peralejos de Solís, localidad de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Peralejos de las Truchas, municipio de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha.